Соревнования по тяжёлой атлетике на летних Азиатских играх 2018, состоявшихся в Индонезии, проходили с 20 по 27 августа.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины 

2018